Brutus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Iunius Bubulcus Brutus († nach 302 v. Chr.), römischer Konsul
 Lucius Iunius Brutus († 509 v. Chr.?), römischer Konsul

 Brutus (Toreut), provinzialrömischer Handwerker

Brutus ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Brutus von Britannien, mythische Figur
 Cacsmy Brutus (1989–2019), US-amerikanisch-haitianisches Model und Behindertenrechtsaktivistin
 Dennis Brutus (1924–2009), südafrikanischer Dichter
 Joel Brutus (* 1974), haitianischer Judoka

Brutus ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brutus (Kentucky)
 Brutus (Michigan)
 Brutus (New York)
 Brutus (Virginia)

Brutus steht für:
 Brutus (Voltaire), Theaterstück von Voltaire (1730)
 Brutus (Herder), „Drama zur Musik“ von Johann Gottfried Herder
 Brutus (belgische Band), belgische Band
 Brutus (niederländische Band), niederländische Band
 Brutus (Cicero), Schrift von Cicero über die Geschichte der Rhetorik in Rom
 Brutus (Cluster), Supercomputer an der ETH Zürich
 Brutus (Experimentalfahrzeug), experimenteller Rennwagen
 Brutus, Schachprogramm, siehe Hydra (Schachcomputer) #Geschichte
 Brutus Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik